Арабов () — прізвище болгарського походження. Відомі носії:
 Николай Арабов — болгарський футболіст
 Юрій Арабов — російський письменник і сценарист